Termin SCCE ima više značenja.

 Stratum corneum himotriptinski enzim, enzim
 Udruženje za privredno poštovanje zakona i etiku, () bezprofitna asocijacija